Mael est un vampire de fiction créé par la romancière américaine Anne Rice. Il apparaît pour la première fois dans Lestat le vampire (1985), deuxième tome des Chroniques des vampires.

Biographie de fiction

Vie humaine 
Mael est un colosse émacié, le nez busqué, avec des yeux bleus très enfoncés et de longs cheveux blonds. Il est avec Marius et Pandora l'un des « enfants des millénaires ». Marius raconte brièvement l'histoire de sa vie au jeune Lestat et lui explique que Mael est le druide qui l'a emprisonné et amené à son dieu dans le bosquet sacré.

Vie de vampire 
Mael a été transformé en vampire par Avicus en l'an 15.

Dans La Reine des damnés (1988), Mael est le compagnon de Maharet, chargé de la protection de Jessica Reeves, une descendante de cette dernière. À cause d'une blessure fatale durant le concert de Lestat, Jessica reçoit le don ténébreux de Maharet et devient à son tour vampire. Ils se rendent ensuite tous les trois dans le manoir de Maharet où sont réunis tous les vampires ayant survécu au massacre perpétré par Akasha, la reine des damnés. Mael est présent lorsque Maharet raconte son histoire, quand elle essaie de raisonner Akasha et enfin lorsque Mekare tue cette dernière en lui tranchant la tête.

Sa troisième apparition dans les chroniques se situe tout à la fin de Memnoch le démon (1995), quand Lestat ramène le voile de Sainte Véronique (le Saint-Suaire) après son voyage au paradis et en enfer. En effet, de nombreux « anciens », dont Mael fait partie, se réunissent en apprenant la nouvelle du retour de Lestat avec le voile. David et Lestat rencontrent Mael dans la rue et ce dernier leur fait savoir qu'il va se donner à dieu en s'immolant par le soleil.

Sa dernière apparition en date a lieu dans Le Sang et l'Or (2001), où Marius raconte son histoire à Thorne. Marius vient juste de quitter Pandora quand il retrouve Mael et son créateur Avicus à Rome. Après l'évasion de Marius et la mort de l'ancien dieu, Mael choisit de devenir le nouveau « Dieu du Bosquet ». Un peu plus tard, les druides apprennent qu'Avicus se trouve en fait en Angleterre et décident de l'y chercher. Quand ils parviennent jusqu'à lui, Avicus lit dans les pensées de Mael et apprend l'évasion de Marius du bosquet sacré. En échange du don ténébreux, Avicus demande à Mael de lui fournir une personne à sacrifier et de lui rendre sa liberté. Finalement, il le transforme en vampire et ils s'échappent ensemble. Mael et Avicus deviennent de ce fait compagnons et retrouvent Marius à Rome, où ils lui racontent toute l'histoire. Marius révèle que la tentative de suicide de Mael à la fin de Memnoch le démon a échoué, ce dernier étant bien trop vieux et trop puissant pour mourir de la sorte.

Mael est présumé mort dans Prince Lestat.

Représentation dans d'autres médias 
Le personnage de Mael a été interprété par : 
  dans le film La Reine des damnés de Michael Rymer (2002).

Notes et références

Notes

Références 

Personnage des Chroniques des vampires
Personnage de fiction anglais
Vampire de fiction
Immortel de fiction
Bisexuel de fiction
Personnage de fiction possédant une force surhumaine
Personnage de fiction pouvant se déplacer à une vitesse surhumaine
Personnage de fiction qui peut guérir rapidement
Personnage de fiction créé en 1985

en:List of The Vampire Chronicles characters#Mael